Die Liste der U-Bahnhöfe in Bochum und Herne benennt die U-Bahnhöfe der Stadtbahn Bochum in Bochum und Herne. Es handelt sich um ein städteübergreifendes Projekt.

Die U-Bahnhöfe werden von den Linien U 35, 302, 305, 306, 308, 310, 316 und 318 angefahren. Den Mittelpunkt stellt der U-Bahnhof Bochum Hauptbahnhof dar. Betreiber der Linie ist die Bogestra.

Die Bahnhöfe wurden teils bergmännisch, teils in offener Bauweise per Baugruben errichtet. Die Bereitstellung erfolgte über mehrere Eröffnungen von Teilstrecken in den Jahren 1979 bis 2006.

Liste

Siehe auch 
 Liste der U-Bahnhöfe in Gelsenkirchen

Weblinks 

 Stadt Bochum: Stadtbahn.

Einzelnachweise 

 
Bochum
Bochum